Шестопал — українське прізвище.

Відомі носії:
 Шестопал Володимир Володимирович (1979-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шестопал Матвій Михайлович — український письменник, журналіст, науковець, перекладач, кандидат філологічних наук, доцент. У 1955-57 рр. декан факультету журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
 Шестопал Сергій Якович — директор Львівської дослідної станції садівництва Інституту садівництва Української Національної академії аграрних наук, кандидат сільськогосподарських наук.
 Шестопал Зінаїда Андріївна — видатний український селекціонер.

Українські прізвища